Bockisch ist der Familienname von:

 Andreas Bockisch (* 1950), deutscher Nuklearmediziner
 Gabriele Bockisch (1936–2012), deutsche Althistorikerin
 Karl Bockisch (1874–1952), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Klaus Bockisch (1938–2018), deutscher Fußballspieler